Tvillingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Tvillingtjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Tvillingtjärnen, sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Tvillingtjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (8,94 ha)
Tvillingtjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tvillingtjärnarna (Alsens socken, Jämtland, 703849-139108), sjö i Krokoms kommun, 
Tvillingtjärnarna (Alsens socken, Jämtland, 703853-139123), sjö i Krokoms kommun, 
Tvillingtjärnarna (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Tvillingtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 731471-160705), sjö i Arjeplogs kommun, 
Tvillingtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 731505-160713), sjö i Arjeplogs kommun, 
Tvillingtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734473-170412), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,09 ha)
Tvillingtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734494-170370), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,03 ha)
Tvillingtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735729-171662), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tvillingtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737275-173951), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tvillingtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737296-173964), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tvillingtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 723091-153123), sjö i Storumans kommun, 
Tvillingtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 723107-153109), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn